

Capi de serie

Calificați

Lucky Losers

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

A treisprezecea calificare

A paisprezecea calificare

A cincisprezecea calificare

A șaisprezecea calificare

Legături externe 
 Qualifying draw information 
 2022 Australian Open – Men's qualifying draw and results
 2022 Australian Open – Men's draws and results at the International Tennis Federation

Australian Open 2022
ATP Tour 2022